István Szalay ist der Name folgender Personen:

* István Szalay (Fußballspieler) (1912–1981), ungarischer Fußballspieler
 István Szalay (Mathematiker) (1944–2022), ungarischer Mathematiker und Politiker

Siehe auch:
 István Szalai